Bogdan Mara est un footballeur roumain, né le 29 septembre 1977 à Deva en Roumanie. Il mesure .

Depuis , il est directeur sportif du CFR Cluj.

Biographie 

Lors du marché des transferts hivernaux de la saison 2008-2009, Marca signe avec le club roumain CFR Cluj. 

Le , le club grec Iraklis Thessalonique signe le milieu de terrain roumain, après qu'il a été libéré par le CFR Cluj.

Le , il signe un contrat d'un an au Skoda Xanthi.

Statistiques

Palmarès

Club 
 Dinamo Bucarest
 Champion de Roumanie : 2000
 Vainqueur de la Coupe de Roumanie : 2000

 Unirea Urziceni
 Champion de Roumanie : 2009
 Finaliste de la Coupe de Roumanie : 2008

 CFR Cluj
 Champion de Roumanie : 2010
 Vainqueur de la Coupe de Roumanie : 2009
 Vainqueur de la Supercoupe de Roumanie : 2009

Références

Liens externes 
 

Naissance à Deva
Naissance en septembre 1977
Footballeur international roumain
Joueur du Dinamo Bucarest
Joueur du Rapid Bucarest
Joueur du FC Unirea Urziceni
Joueur du FC Argeș Pitești
Joueur du Deportivo Alavés
Joueur du Polideportivo Ejido
Joueur du CFR Cluj
Joueur de l'Iraklis Thessalonique
Joueur du Tianjin TEDA
Joueur de l'UTA Arad